Плющево и Плющёво — топонимы в России:

Населённые пункты 
 Плющево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Плющево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Плющево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Плющёво — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Плющево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Другое 
 Плющево — железнодорожная платформа в Москве.